Składy drużyn występujących w Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet 2009.

Brazylia 
Skład:

Chiny 
Skład:

Dominikana 
Skład:

Holandia 
Skład:

Japonia 
Skład:

Korea Południowa 
Skład:

Niemcy 
Skład:

Polska 
Skład:

Portoryko 
Skład:

Rosja 
Skład:

Stany Zjednoczone 
Skład:

Tajlandia 
Skład:

Przypisy 

2009\składy
2009 w piłce siatkowej